Орлица может означать:
 Орлица — самка орла.
 Орлица — село в Болгарии.
 Орлица — река в Орловской области России.
 «Орлица» — гидроавиатранспорт русского флота.

См. также 
 Сухая Орлица